Rejon kraśniński (obwód smoleński)
 Rejon kraśniński (obwód lipiecki)